Plusieurs villes ou communes possèdent une Rue des Moines (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a ordinairement son origine dans la présence - ancienne ou actuelle - d'une communauté monastique (abbaye ou refuge urbain) dans la rue. Souvent une 'Rue des Dames' faisait référence à une communauté de moniales.

en  
Rue des Moines (Monnikenstraat), à Bredene
Rue Rempart des Moines, à Bruxelles
Rue des Moines, à Forest (Bruxelles) 
Rue des Moines (Monnikenstraat), à Louvain (Leuven)

en  
Rue aux Moines, à Cerny
Rue des Moines, à Nemours
Chemin des Moines, à Niévroz
Rue des Moines, à Paris (XVIIè arr.)
Impasse des Moines, à Perrex
Rue des Moines, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Rue des Moines, à Versailles

en  
Rue Fontaine des Moines (via Fontana dei monaci), à Ciampino
Rue des Moines (via dei Monaci), à Morrona
Rue des Moines (via dei Monaci), à Terricciola
Rue des Moines (via dei Monaci), à Terzigno

aux  
Rue des Moines (Monnikenstraat), à Amsterdam
Rue des Moines (Monnikenstraat), à Gaanderen
Rue des Moines (Monnikenstraat), à IJsselmuiden

au  
Rue des Moines (Monks Road), à Exeter
Rue du Moine (Monk’s Street), à Londres
Avenue des Moines (Monks Avenue), à Molesey
Rue des Moines (Monks Street), à Warrington

en  
Rue des Moines, à Romont

Également 
‘Des Moines’ est également le nom de plusieurs villes aux États-Unis.

Moines
Moines